San Swithun di Winchester (†862), vescovo di Winchester, martirizzato dai vichinghi, celebrato il 16 luglio nel mondo anglosassone ed il 2 luglio in Norvegia;
 San Swithun Wells (†1591), martire inglese durante il regno di Elisabetta I d'Inghilterra, celebrato il 10 dicembre.